Georg Schmidt
 Georg Schmidt (1896–1965) svájci művészettörténész
 Georg Schmidt (1927–1990) osztrák labdarúgóedző
hasonló nevűek
 Georg Philipp Schmidt von Lübeck (1766–1849) német költő